Isla Soyaltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Soyaltepec (ort), Oaxaca, San Miguel Soyaltepec, 
 Isla Soyaltepec (ö), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar